Логановский — русская фамилия. 

Известные носители:

 Логановский, Александр Васильевич (1812—1855) — российский скульптор.
 Логановский, Мечислав Антонович (1895—1938) — деятель советских спецслужб.
 Логановский, Николай Николаевич (1856—1917) — российский виолончелист.
 Иакинф (Логановский) (в миру Иван; 1765—1817) — архимандрит Русской православной церкви.